Всі статті пов'язані з одним географічним терміном, але відображають різні його прояви.

 Сочі — російське місто-курорт.
 Сочі (банк) — комерційний банк крайового значення зі штаб-квартирою в Сочі.
 Сочі (річка) — річка, що впадає у Чорне море.
 Сочі (станція) — залізнична станція Північно-Кавказької залізниці.
 Сочі (аеропорт) — міжнародний аеропорт.
 Сочі (газета) — неурядова місцева газета.
 Сочі (поїзд) — фірмовий поїзд Російської залізниці.
 Сочі (кінотеатр) — кінотеатр в Центральному районі Сочі.
 Сочі-04 — футбольний клуб з м. Сочі, що існував в 2004–2009 роках.